Cesare Lombroso (1835-1909), médecin italien ;
 Gina Lombroso (1872-1944), médecin et vulgarisatrice italienne.
Patronyme italien